Russell nebo Russel je anglické jméno, může se jednat o:
příjmení osob
 viz Russell (příjmení)

rodné jméno
 Russell Allen zpěvák skupiny Symphony X
 Russell Mael zpěvák americké skupiny Sparks

místní jméno
 Russell County (Kansas)
 Russell Investments Center, mrakodrap v Seattlu
 Russell (řeka), řeka v Queenslandu
 Russell River National Park, Queensland, Austrálie
 Russell Square, náměstí v Londýně

jiné významy
 Jack Russell teriér
 Parson Russell teriér
 Russellův paradox
 USS Russell (DD-414), americký torpédoborec třídy Sims
 USS Russell (DDG-59), americký torpédoborec třídy Arleigh Burke
 Russell (měsíční kráter)
 Russell (kráter na Marsu)
 Russell (planetka), asteroid s katalogovým číslem 1762, pojmenovaný podle H. N. Russella
 Russell (lokomotiva), parní lokomotiva NWNGR